W sezonie 2019/20  występuje w Priemjer-Lidze oraz w Pucharze Rosji.

Skład

Mecze 
Terminy meczów według czasu polskiego.

Rozgrywki zostały zawieszone decyzją z 17 marca z powodu epidemii koronawirusa, mecze od 23. do 30. kolejki odłożono na późniejszy termin.

Tabela 

 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Strona nieoficjalna 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach